Het schermen met de degen voor vrouwenteams op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op donderdag 29 juli 2021. Regerend olympisch kampioen was Italië. Op de spelen van 2016 stond dit onderdeel niet op het programma vanwege de beperking van maximaal 2 teamonderdelen per geslacht. Er streden acht teams om de medailles.

Resultaten

Eindrangschikking

Externe links
  Loting

Vrouwen floret team